Petro – nome proprio di persona maschile, variante di Pietro
 Johan Petro – cestista francese
 Petro – nome abbreviato dell'Atlético Petróleos de Luanda, polisportiva angolana
 Petro loa – spiriti malvagi del vudù
 Petro – criptovaluta

Pagine correlate
 Petra
 Pietro (disambigua)